Вариация множества — число, характеризующее -мерную протяженность множества в -мерном евклидовом пространстве.

Нулевая вариация множества  замкнутого ограниченного множества  — это число компонент этого множества.
Для простейшего случая плоскости вариация первого порядка  называется линейной вариацией множества и представляет собой интеграл:
 
от функции
 
где интегрирование ведётся по прямой , проходящей через начало координат;

 — угол наклона  к фиксированной оси;
 — прямая, перпендикулярная к  и пересекающая её в точке .

Нормирующая константа  выбирается так, чтобы вариация  отрезка  совпадала с его длиной. Для достаточно простых множеств, например, для спрямляемых кривых, вариация множества равна длине кривой. Для замкнутой области  со спрямляемой границей  линейная вариация множества  равна половине длины .

Вторая вариация множества (то есть порядка 2) есть двумерная мера множества . При  .

Для -мерного евклидова пространства вариацией  порядка  ограниченного замкнутого множества  называется интеграл

от нулевой вариации пересечения  с -мерной плоскостью  по пространству  всех -мерных плоскостей из , с мерой Хаара , нормированной так, чтобы единичный -мерный куб  имел вариацию множества .

Вариация множества  совпадает с -мерной мерой Лебега множества . Для выпуклых тел вариация множества при надлежащей нормировке совпадает со смешанными объемами Минковского.

Свойства вариации множества 
 Для  вариация множества  не зависит от того, вычисляется она для  или для .
 Для вариаций множеств справедлива следующая формула:
 
где  — нормирующая константа.
 Из  следует, что .
 Для любой последовательности чисел , где  — целое, , ; , можно построить множество , для которого , . В этом выражается в некотором смысле независимость вариаций множества друг от друга.
 , если  и  не пересекаются. В общем случае
 
Для  вариации множества  не монотонны, то есть может оказаться, что  для .
 Вариации множеств полунепрерывны, то есть если последовательность замкнутых ограниченных множеств  сходится (в смысле метрики уклонений) к множеству , то
 
Если  равномерно ограничены суммы, то
 
 Вариация множества  совпадает с -мерной мерой Хаусдорфа множества , если , а
 
Эти условия выполняются, например, для дважды гладких многообразий.

История 
Понятие «вариация множества» возникло в связи с исследованием решений системы Коши — Римана и в окончательной формулировке принадлежит А. Г. Витушкину. Вариация множества является полезным аппаратом при решении некоторых задач анализа, в частности при изучении суперпозиций функций многих переменных, а также в вопросах аппроксимации.

Литература 
 Витушиин А. Г. Доклады АН СССР. — 1966. — т. 166. — № 5. — с. 1022—1025.
 Иванов Л. Д. Математический сборник. — 1967. — т. 72(114). — № 3. — с. 445—470.
 Иванов Л. Д. Математический сборник. — 1969. — т. 78(120). — № 1. — с. 85—100.

Примечания 

Вариационное исчисление